Renzl ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Renzl (* 1974), österreichische Wirtschaftswissenschaftlerin
 Theodor Renzl (1923–1995), österreichischer Mundartdichter